Sokilez (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Sokilez (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Sokilez (Tschortkiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Sokilez (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Sokilez (Nemyriw)